DDP steht für:
 Deutsche Demokratische Partei, liberale Partei von 1918 bis 1930, danach als Deutsche Staatspartei (DStP) bis 1933
 eine 2004 gegründete gleichnamige Kleinpartei, Kurzbezeichnung ddp, siehe Deutsche Demokratische Partei (2004)
 Deutscher Depeschendienst, eine Nachrichtenagentur
 Datagram Delivery Protocol
 Dublin Death Patrol, eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Dél-dunántúli Piros Túra, ein ungarischer Fernwanderweg
 Delivered Duty Paid, „verzollt vereinbarter Lieferort“, ein Incoterm, der bedeutet, dass der Verkäufer die Transportkosten und Zollgebühren bezahlt und alle Risiken trägt, bis die Güter geliefert sind
 Deskriptives Datenprotokoll, ein selbstbeschreibendes Übertragungsprotokoll für Messwerte
 Deutscher Dirigentenpreis, internationaler Wettbewerb des Deutschen Musikrats
 Diamond Dallas Page (* 1956), Pseudonym des US-amerikanischen Wrestlers Page Joseph Falkinburg Jr.
 Direkt-Produkt-Profit, eine Kennzahl im Einzelhandel, die etwas über den Profit pro Einheit (Zeit und gebundenes Kapital) und Fläche (belegte Regalfläche in einem bestimmten Zeitraum) aussagt
 Disc Description Protocol, beschreibt Daten, die beim Glass-Mastering auf ein optisches Medium (CD, DVD) geschrieben werden
 Deutsche DJ-Playlist, eine bekannte, von deutschen DJs herausgebrachte Playliste, welche jede Woche aktualisiert wird
 Dual Die Package, zwei Halbleiterchips in einem Gehäuse
 Dongdaemun Design Plaza, ein Platz in Seoul

ddp steht für:
 Der dicke Polizist, eine deutsche Punkrock-Band, die früher unter dem Namen „ddp“ bekannt war

DDP